

Geografia

Italia 
 San Leo – comune in provincia di Rimini
San Leo – frazione del quartiere di Pellaro (Reggio Calabria)
 San Leo – frazione di Arezzo
 San Leo Bastia – frazione di Città di Castello in provincia di Perugia

Santi e beati 
 San Leo di Bova ed Africo (XII secolo) – eremita, deceduto ad Africo (provincia di Reggio Calabria), celebrato il 5 maggio a Bova e il 12 maggio ad Africo
 San Leo di Montefeltro (III secolo) – sacerdote ed eremita, celebrato il 1º agosto
 San Leo (XI secolo) – nome popolare attribuito a San Leone Confessore, monaco benedettino, Patrono di San Martino in Pensilis (CB), celebrato il 2 maggio

Pagine correlate 
 Chiesa di San Leo (disambigua)